Брафф, Зак (Braff) - американский актёр
 Брафф (Ирландия) (:en:Bruff) - деревня в Ирландии